jüdisch steht für:
 Angehörige des Volkes der Juden betreffend
 Religion, Traditionen, Lebensweise, Kulturen und Philosophie der Juden, siehe Judentum
 die Jüdische Religion, eine Weltreligion
 die Jüdische Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten des Judentums

Siehe auch:

 Jiddisch